Labioporella är ett släkte av mossdjur. Labioporella ingår i familjen Steginoporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Labioporella